Hollósi István
 Hollósi István (1945) agrármérnök
Hollósy István
 Hollósy István (1853–1916) jogász, újságíró, főszolgabíró, városi tanácsos
 Hollósy István (1924–?) erdélyi magyar matematikatanár
 Hollósy István (1946) agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök